Madison Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Madison Street Historic District (Tennessee), ID-Nr. 99001393
 Madison Street Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 90000489